Klinkosch ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Klinkosch (1797–1860), österreichischer Silberschmied
 Heinrich Klinkosch (1830–1889), österreichischer Gutsbesitzer, Bankier und liberaler Politiker  
 Josef Carl von Klinkosch (1822–1888), Silberwarenfabrikant und Hoflieferant zu Wien
 Joseph Thaddäus Klinkosch (1734–1778), böhmischer Anatom, Chirurg und Hochschullehrer